Big Brother Brasil - reality show promovido anualmente pela TV Globo
Big Bang Beat - jogo eletrônico
B.B.B - EP do girl group sul-coreano Dal Shabet
Classificação de crédito - no contexto das agências de classificação de crédito, BBB, BBB+ e BBB- são níveis de avaliação
BeagleBoard é uma placa de computador criada pela Texas Instruments

Desambiguações de siglas